Катко́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Катков, Александр Васильевич (1896—1947) — генерал-лейтенант.
 Катков, Анатолий Васильевич (1935—2005) — советский и российский тромбонист и музыкальный педагог.
 Катков, Андрей (1916—1995) — русский грекокатолический епископ.

В 
 Катков, Василий Данилович (1867—1917) — русский юрист.
 Катков, Виктор Георгиевич (род. 1952) — советский футболист, казахстанский тренер.
 Катков, Владислав Леонидович (1936—2915) — советский и белорусский учёный в области прикладной математики, программирования и информатики.
 Катков, Вячеслав Сергеевич (род. 1943) — советский футболист, советский и молдавский тренер.

Г 
 
 Катков, Герман Петрович (1914—1996) — советский художник.

И 
 Катков, Иван Максимович (1915—2000) — Герой Советского Союза.

М

Н 
 Катков, Николай Павлович (род. 1950) — советский и российский рок-музыкант и художник.

П 
 Катков, Павел Михайлович (1856—1930) — русский генерал.

Ф

Женщины 
 Каткова, Зинаида Фёдоровна (1922—2004) — марийский советский и российский писатель, драматург, журналист, член Союза писателей СССР.
 Каткова, Тамара Ларионовна (род. 1929) — мастер-маслодел Белебеевского молокозавода, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Каткова — деревня, Шадринский район, Курганская область, Россия